De Ariënsplaats is een oude binnenplaats in het binnenstadskwadrant Klein Italië, in de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt van de Jodenstraat in oostelijke richting, parallel aan de Houtstraat, en verwijst naar de wijnkopersfamilie Ariëns. Deze familie was in de 18e eeuw eigenaar van het aan de Houtstraat gelegen hotel Het Zwijnshoofd. Daarnaast onderhield de familie een postwagendienst.

Externe link 
 LEM Historische encyclopedie

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo